Флор се може односити на:

 Луције Анеј Флор, римски историчар
 Публије Анеј Флор, римски реторичар
 Руђер де Флор, вођа Алмогавера, каталонских плаћеника из 13. века
 Свети Флор, епископ амински
 Сало Флор, шахиста